Lehlbach ist der Familienname folgender Personen:

 Frederick R. Lehlbach (1876–1937), US-amerikanischer Politiker
 Friedrich August Lehlbach (1805–1875), badischer Pfarrer und Politiker
 Herman Lehlbach (1845–1904), US-amerikanischer Politiker deutscher Herkunft
 Julius Lehlbach (1922–2001), deutscher Politiker und Gewerkschafter

Siehe auch:
 Lelbach